Christian von Sydow kan avse: 

 Christian von Sydow (formgivare)
 Christian von Sydow (politiker)
Kristian von Sydow (direktör)